Sävgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sävgölen (Krokeks socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Sävgölen (Simonstorps socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Sävgölen (Ulrika socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn